Louvre: L’Ultime Malédiction — компьютерная игра в жанре квест. Разработана французской компанией Canal+ Multimedia для Windows и Sony PlayStation и издана DreamCatcher Interactive в 2001 году. В России игра была выпущена компанией Руссобит-М под названием Лувр: Последнее проклятие. В США игры вышла под названием The Messenger, а в Великобритании как Louvre: The Final Curse.

Сюжет 
Отец Морганы, умирая, попросил свою дочь проникнуть в Лувр и принести несколько предметов. В музее Моргана встречает призрака, который отправляет её в прошлое на поиск четырёх предметов, от которых зависит жизнь всего мира.

Отзывы 
Игры получила тёплые отзывы критиков. Absolute Games поставила 70 % (неплохо), IGN 6.1 баллов.

Примечания 

Компьютерные игры 2000 года
Квесты
Игры для iOS
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для PlayStation
Компьютерные игры, изданные Руссобит-М
Компьютерные игры, локализованные Руссобит-М